Krzysztof Piasecki (ur. 1949) – polski satyryk, artysta kabaretowy, dziennikarz i prezenter telewizyjny
 Krzysztof Piasecki (1952–2021) – polski matematyk i ekonomista, prof. dr habilitowany
 Krzysztof Piasecki (ur. 1959) – polski muzyk